The Australasian Chmapionships 1924 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy Australian Open, który rozegrano w 1924 roku w dniach 19–26 stycznia, na kortach Warehouseman's Cricket Ground w Melbourne.

Była to 17–ta edycja rozgrywek u mężczyzn, a 3–cia u kobiet.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Australian Open według lat
1924 w tenisie ziemnym